Nikolaevka puede referirse a:

Nikolaevka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Nikolaevka, localidad del Raión de Kiliya en el óblast de Odesa (Ucrania).
Nikolaevka, localidad del Raión de Podilsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Nikolaevka, localidad del Raión de Ovidiopol en el óblast de Odesa (Ucrania).
Nikolaevka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).